Sabinià (usurpador), autoproclamat emperador durant el regnat de Gordià III
 Sabinià (general), general romà del temps de l'emperador Constant I
 Sabinià I (Blera, Itàlia ? - Roma 606), Papa de Roma (604-606) 
 Sabinià de Còrdova (Andalusia, s. VIII-IX - Còrdova, 851) eclesiàstic mossàrab màrtiritzat a mans de musulmans
 Marc Juni Rufí Sabinià, cònsol de Roma el 155 junt amb Gai Juli Sever